Рильо-де-Гальо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Молина-де-Арагон. Занимает площадь 24,88 км². Население — 67 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км.

Население

Примечания

Ссылки 

 Rillo de Gallo  
 Rillo de Gallo

Муниципалитеты Гвадалахары